En mathématiques, le terme matrice positive peut désigner deux notions différentes :

 une matrice à coefficients positifs, notamment en théorie des probabilités, 
 une matrice autoadjointe positive, aussi appelée matrice semi-définie positive, une notion d'algèbre bilinéaire.

Voir aussi matrice définie positive